Станьковице (, бывш. ) — муниципалитет на севере Чешской Республики, в Устецком крае. Входит в состав района Литомержице.
Один из .

География 
Расположен на расстоянии 8,5 км по автодорогам к северо-востоку от города Литомержице и в 14,5 км по автодорогам к юго-востоку от центра края — города Усти-над-Лабем.
Граничит с муниципалитетами Житенице (с запада), Худославице (с юго-востока) и Тршебушин (с северо-востока), а также Малечов района Усти-над-Лабем (с севера).
Связан автобусным сообщением с городом Литомержице.

Достопримечательности 

 Часовня святого Прокопа 1868 года постройки.
 Водяная мельница.
 Рубленые и Фахверковые дома XVIII и XIX веков.

История 
Впервые упоминается в 1255 году.

С 1950-х по конец 1984 года был частью муниципалитета Погоржани, затем в первую половину 1985 года — муниципалитета Житенице, затем до конца 1991 года — муниципалитета Плосковице, в остальное время — самостоятельный муниципалитет.

Изменение административного подчинения 
 1850 год — Австрийская империя, Богемия, край Ческа-Липа, политический и судебный район Литомержице;
 1855 год — Австрийская империя, Богемия, край Литомержице, судебный район Литомержице;
 1868 год — Австро-Венгрия, Цислейтания, Богемия, край Литомержице, политический и судебный район Литомержице;
 1920 год — Чехословацкая Республика, , политический и судебный район Литомержице;
 1928 год — Чехословацкая Республика, Чешская земля, политический и судебный район Литомержице;
 1938 год — Судетская область, округ Ауссиг, политический и судебный район Лейтмериц;
 1945 год — Чехословацкая Республика, Чешская земля, административный и судебный район Литомержице;
 1949 год — Чехословацкая республика, Устецкий край, район Литомержице;
 1960 год — ЧССР, Северо-Чешский край, район Литомержице;
 2003 год — Чехия, Устецкий край, район Литомержице, ОРП Литомержице.

Политика 
На муниципальных выборах 2018 года выбрано 7 депутатов муниципального совета из 7 кандидатов списка «Партия мира».

Население 

По переписи 2011 года в деревне проживало 44 жителя (из них 25 чехов и 19 не указавших национальность, в 2001 году — 100 % чехов), из них 25 мужчин и 19 женщин (средний возраст — 44,1 года).
Из 38 человек старше 14 лет 5 имели базовое (в том числе неоконченное) образование, 26 — среднее, включая учеников (из них 15 — с аттестатом зрелости), 5 — высшее (магистры).

Из 44 человек 20 были экономически активны (в том числе 4 безработных и 1 работающий пенсионер), 21 — неактивны (12 неработающих пенсионеров, 3 иждивенца и 6 учащихся).
Из 16 работающих 6 работали в сфере недвижимости, науки и управления, 3 — в сельском хозяйстве, по 2 — в промышленности и в транспортно-складской отрасли, 1 — на госслужбе.

Примечания 



Населённые пункты Устецкого края